Municipio de Marietta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marietta (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Marietta (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Marietta (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.